Злоде́йка — женщина-злодей.

 Злодейка — малая река в Домодедовском районе Московской области России.
 «» — британский фильм 1945 года.
 «» — британский фильм 1983 года.
 «Злодейка» () — южнокорейский фильм 2017 года.

См. также 
 Злодеиха